Бреге Br.19 () — лёгкий бомбардировщик-биплан французской компании Breguet Aviation.

История 
Breguet 19 был разработан как преемник знаменитого легкого бомбардировщика первой мировой войны Breguet 14. Первоначальный вариант был спроектирован с 450- сильный / 335- килограммовым двигателем Bugatti U-16, и имел пропеллер с четырьмя лопастями. Такой прототип был представлен на 7-м Парижском авиасалоне в ноябре 1921 года.

Новый опытный образец был реализован в марте 1922 года, имел традиционную компоновку с двигателем Renault 12Kb мощностью 336 кВт (450 л. с.). Самолёт был построен по схеме биплана с более короткими нижними крыльями. После успешных испытаний Breguet 19 был принят на вооружение французскими ВВС в сентябре 1923 года.

Самолёт был быстрее, чем другие бомбардировщики того времени, и даже быстрее некоторых истребителей. В результате это вызвало огромный интерес в мире к Breguet 19. Массовое производство для французских ВВС и экспорта началось во Франции в 1924 году.

Дизайн 
Breguet 19 — классический биплан. Фюзеляж эллипсоидной формы представляет собой раму из дюралюминиевых труб. Передняя часть покрыта дюралюминиевыми листами, хвост и крылья матерчатые. Breguet 19 имеет обычное фиксированное шасси. Экипаж: пилот и наблюдатель/бомбардировщик, размещаются в открытой кабине с двойным управлением.

На самолёт устанавливалось много различных двигателей, в основном 12 цилиндровые с водяным охлаждением:
 Renault 12Kb (336 кВт / 450 л. с.), 12Kd (357 кВт / 480 л. с.) — V12
 Lorraine 12 Db (298 кВт / 400 л. с.) — V12
 Lorraine 12 Eb (336 кВт / 450 л. с.), 12Ed (то же самое, с редуктором) — W12
 Hispano-Suiza 12Ha (336 кВт / 450 л. с.), 12Hb (373 кВт / 500 л. с.) — V12
 Farman 12We (373 кВт / 500 л. с.).
 Гном-Рон 9Ab Jupiter (313 кВт / 420 л. с.)
Бензобак располагался в фюзеляже и вмещал 365 литров топлива.

Пропеллер был сделан из дерева.

У всех версий Breguet 19 были установлены радиостанции.

Вооружение 
 7,7 мм пулемет Vickers (спереди, в фузеляже)

 2 x 7,65 мм пулеметы Lewis Mark на задней поворотной турели
Был также четвертый пулемет, который мог спускаться через отверстие в полу.

Версия CN2 , ночной истребитель, была оснащена двумя пулеметами для пилота.

Версия бомбардировщика могла содержать до 472 кг бомб под фюзеляжем или в бомбовом отсеке (небольшие бомбы до 50 кг). В разведывательную версию могли входить 12 бомб по 10 кг . В разведывательной версии устанавливалась фотокамера, которая была необязательной на бомбардировщике, хотя устанавливалась и на нем.

Лётные данные Breguet 19 A2-B2 (1922) 

 Размах, м: 14, 83
 Площадь крыльев, m²: 49
 Длина, м: 9, 51
 Высота, м: 3, 34
 Вес пустого, кг: 1722
 Вес взлетный, кг: 2 229
 Дальность, км: 800
 Тип двигателя: Renault (B2) или Lorraine (A2) V12
 Максимальная скорость на высоте 3000 м, км/ч: 235
 Потолок, м: 6700
 Экипаж, чел: 2 (1 пилот, 1 наблюдатель)

Модификации 
 Br.19.01 — первый прототип Breguet 19, первый полёт совершен в марте 1922 года. В дальнейшем был куплен испанским правительством.
 Br.19.02 — выпущено до 11 опытных самолётов, фюзеляж был увеличен на 60 см. Br.19.02 был отправлен в Югославию в 1923 году.
 Br.19 A2 — разведывательная модификация самолёта.
 Br.19 B2 — модификация бомбардировщика.
Версии А2 и В2 являются самыми многочисленными и практически идентичны. Они использовали различные двигатели, наиболее популярными из которых были Lorraine-Dietrich 12Db V12 298 кВт (400 л. с.), Lorraine-Dietrich 12Eb W12 336 кВт (450 л. с.), Renault 12K, Hispano-Suiza 12H и Farman 12W.
 Br.19 CN2 — версия ночного истребителя, почти идентичная версии разведки B2 с двумя передними пулеметами.
 Br.19 GR (Grand Raid) — специально модифицированный вариант для дальних полётов, создан после первых попыток дальних перелетов Br.19 A2 № 23, оснащенных дополнительными топливными баками. Первый Br.19 GR (№ 64) имел топливный бак объемом около 2000 л и установил мировой рекорд дальности в 1925 году. В 1926 году три других самолёта (№ 1685—1687) были переделаны в вариант Br.19 GR с топливными баками в 3000 литров. Кабина была немного сдвинута назад, а размах крыльев был увеличен до 14,83 м. Эти три самолёта (№ 1685—1687) были оснащены различными двигателями: первый (№ 1685) получил Hispano-Suiza 12Hb мощностью 500 л. с., остальные два имели Renault 12К мощностью 550 л. с. и Farman 12Wers мощностью 520 л. с. В 1927 году № 1685 получил новый двигатель Hispano 12lb мощностью 600 л. с., объём его топливных баков был увеличен до 3500 литров, а размах крыла увеличен на один метр. Этот вариант модификации получил название Nungesser et Coli в честь двух летчиков, которые пропали при попытке совершить трансатлантический перелет в мае 1927 года. Пятый самолёт (№ 1554) был построен для Греции, был назван Hellas, и получил 550 сильный двигатель Hispano 12Hb. Некоторые другие самолёты Br.19 так же получили дополнительные топливные баки для дальнемагистральных полётов, но официально не назывались Br.19 GR. Некоторые источники упоминают бельгийский Br.19 GR, но скорее всего это путаница с обозначением Бельгийского Br.19 TR
 Br.19 TR Bidon — построен в 1927 году с различными аэродинамическими улучшениями и вмещал 3 735 литров топлива в фюзеляже. С дополнительным топливным баком в крыле общая вместимость топливных баков составляла 4 125 литров. Пять самолётов было построено компанией Breguet и два испанской компанией CASA. У трех французских самолётов были установлены двигатели Hispano 12lb мощностью 600 л. с., у одного был Renault 12Kg мощностью 550 л. с., а у одного был Lorraine 12Eb мощностью 450 л. с. Первый Bidon Hispano был продан в Бельгию, ещё один Bidon Renault был продан Китаю после перелета Париж-Пекин. Второй испанский Br.19 TR Bidon был назван «Jesús del Gran Poder» и совершил перелет из Севильи (Sevilla) в Баию (Bahia) (Бразилия).
 Br.19 TF Super Bidon — самый продвинутый вариант для дальних перелетов, построен в 1929 году и предназначен для трансатлантических перелетов. Французский Super Bidon был перестроен из третьего Br.19 TR Hispano, получил имя «Point d’Interrogation». Имел модифицированный фюзеляж, размах крыла 18,3 м и 5 370 литров общего объема топливных баков. Он был оснащен двигателем Hispano-Suiza 12lb мощностью 447 кВт (600 л. с.) (позже его заменили на Hispano-Suiza 12Nb мощностью 485 кВт / 650 л. с.). Ещё один самолёт Br.19 TF Super Bidon с закрытой кабиной был построен в Испании в 1933 году, получил имя «Christened Cuatro Vientos». Он вылетел из Севильи (Sevilla) и пропал пытаясь добраться до Мехико (Mexico).

 Br.19 ter — благодаря предыдущему опыту дальних перелетов, улучшенный вариант разведчика был разработан в 1928 году, возможно разрабатывался специально для экспорта. Был создан только один прототип (с номером гражданской регистрацией F-AIXP).

 Br.19.7 — самый популярный из поздних вариантов самолёта, разработан в 1930 году с двигателем Hispano-Suiza 12Nb мощностью 447 кВт (600 л. с.), который обеспечивал максимальную скорость 242 км / ч. Первые пять машин были построены во Франции для Югославии, затем ряд самолётов был построен в Югославии, а ещё 50 самолётов построены во Франции для экспорта в Турцию.
 Br.19.8 — с двигателем Wright Cyclone GR-1820-F-56 мощностью 582 кВт (780 л. с.), 48 единиц Br.19.7 были переоборудованы в Br.19.8 в Югославии. Максимальная скорость самолёта достигала 279 км / ч.
 Br.19.9 — один прототип разработан в Югославии с двигателем Hispano-Suiza 12Ybrs мощностью 641 кВт (860 л. с.).

 Br.19.10 — был создан только один прототип, в Югославии с двигателем Lorraine-Dietrich 12Hfrs Petrel мощностью 536 кВт (720 л. с.).

 Br.19 hydro (или Breguet 19 seaplane) — был оборудован двумя поплавками, для Франции был выпущен уникальный прототип (№ 1132). Другой самолёт, проданный в Японию, был оснащен поплавками, созданными фирмой Nakajima.
Были разработаны некоторые модифицированные гражданские варианты Breguet 19, такие как Br.19T, Br.19Tbis и Br.19 Limousine (для шести пассажиров с более толстым фюзеляжем), но они никогда не были построены.

Были разработаны дополнительные модификации Breguet 19 для пассажирских перевозок, с полностью реконструированным фюзеляжем:
 Br.26T (1926)
 Br.26TS или Br.261T
 Br.280T
 Br.281T
 Br.284T
Они использовались в ограниченном количестве во Франции и Испании.

Всего во Франции было произведено более 2 000 Breguet 19, около 700 построено по лицензии испанской фирмой CASA, бельгийской SABCA и Югославским заводом в Kraljevo.

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20111013044359/http://airwar.ru/enc/bww1/br19.html
 https://web.archive.org/web/20160304223718/http://planers32.ru/mc_583.html

Бипланы
Самолёты Breguet
Самолёты гражданской войны в Испании
Разведывательные самолёты Второй мировой войны
Бомбардировщики Второй мировой войны